Паола Оґечі Еґону чи Паола Огечі Егону (;  18 грудня 1998, Читтаделла) — італійська волейболістка нігерійського походження. Грає за збірну Італії та турецький клуб «Вакифбанк».

Життєпис 
Народжена 18 грудня 1998 року в м. Читтаделла (Італія) в родині нігерійців.

Грала в італійських клубах «Клаб Італія» (2013/14 — 2016/17), «Ігор Горгондзола» (2017/18 — 2018/19), «Імоко Воллей» (2019/20 — 2021/22). 2022 року за обміном перейшла до турецького клубу «Вакифбанк», з якого пішла шведка Ізабель Гок до «Імоко Воллей».

Зустрічається з Міхалом Філіпом, польським волейболістом.

Досягнення 
 Переможниця першости Італії: 2021
 Володарка Кубка Італії: 2018, 2019, 2020, 2021
 Володарка Суперкубка Італії: 2017, 2020

Примітки

Джерела 
 Трійка найкращих молодих волейболісток світу 2020 року. — 2020. — 18 вересня.
 18 Еґону Паола Оґечі. Досягнення. 
 Паола Еґону.  
 Еґону Паола. 

Італійські волейболістки
Волейболістки «Вакифбанку»
Волейболістки «Імоко»
Волейболістки італійських клубів
Гравчині збірної Італії з волейболу
Волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2020